

Persone
 Ahmed Mohammad Samir Saleh (1991) – calciatore giordano
 Al Hassan Saleh (1991) – calciatore emiratino
 'Ali 'Abd Allah Saleh (1942-2017) – politico e militare yemenita
 Ali Saleh (2000) – calciatore emiratino
 Amrullah Saleh (1972) – politico afghano
 Haboush Saleh (1989) – calciatore emiratino
 Hamzah Saleh (1967) – ex calciatore saudita
 Hesham Saleh (1987) – calciatore palestinese
 Hussam Abu Saleh (1982) – calciatore palestinese
 Imamzadeh Saleh (...–...) – Imamzadeh sciita
 Khaled Saleh (...) – ex calciatore qatariota
 Lorent Saleh (1988) – attivista venezuelano
 Maisoon Al Saleh (1988) – artista emiratina
 Majid Saleh (1966) – ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 iraniano
 Mataz Saleh (1996) – calciatore omanita
 Mohammed Saleh (1993) – calciatore palestinese
 Mohsen Saleh (1949) – ex allenatore di calcio egiziano
 Raden Saleh (1811-1880) – pittore indonesiano
 Raed Ibrahim Saleh (1992) – calciatore omanita
 Ramzi Saleh (1980) – calciatore egiziano naturalizzato palestinese
 Robert Saleh (1979) – allenatore di football americano statunitense
 Saleh Al-Saleh (1966) – ex calciatore saudita
 Salem Saleh (1991) – calciatore emiratino
 Tarik Saleh (1972) – regista e sceneggiatore svedese
 Yussuf Yassin Saleh (1984) – calciatore svedese naturalizzato etiope

Altro
 Cratere Raden Saleh – cratere sulla superficie di Mercurio
 Koumbi Saleh o Kumbi Saleh o Kumbi Sale – antica città nella Mauritania meridionale